Грима () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Фамилия 
  (род. 1973) — австралийский регбист.
 Грима, Кармни (1838—1922) — мальтийская крестьянка, считается свидетельницей явления Девы Марии.
 Грима, Массимо (род. 1979) — мальтийский футболист, полузащитник.
 Грима, Холли (род. 1983) ― австралийская баскетболистка, игравшая на позиции центровой.
  (1921—2007) — англо-итальянский дизайнер.

Топоним 
  — река на острове Баренца (Шпицберген).

Вымышленные персонажи 
 Грима Червеуст — герой трилогии Толкина «Властелин Колец».

См. также 
 Grima — русская атмосферик-блэк-метал-группа.
 Гримма — город в Германии.